Асенсион има више значења:

 Асенсион
 Општина Асенсион (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Асенсион (Асенсион, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику